Namissiguima steht für:

 Namissiguima (Sanmatenga), eine Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in der Provinz Sanmatenga in Burkina Faso
 Namissiguima (Yatenga), eine Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in der Provinz Yatenga in Burkina Faso